The Lady Vanishes puede referirse a:
The Lady Vanishes (película de 1938), protagonizada por Margaret Lockwood; o
The Lady Vanishes (película de 1979), remake de la primera.